Stanisław Wrona ps. „Merski” (1893–1963) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości, lekarz, polityk, poseł
 Stanisław Wrona (ur. 1894) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Wrona ps. „Brzózka” (1896–1952) – kapitan dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, starosta grodzki łódzki
 Stanisław Wrona (1898–1914) – działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy